Лопатницы — многозначный термин:

 Лопатницы — род бесхвостых земноводных из семейства квакш.
 Лопатницы — село в Суздальском районе Владимирской области России.